Drogoradz – staropolskie imię męskie
 Drogoradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gm. Police